Bank Street est une rue de Ottawa
 Bank Street est un stade de Manchester
 Bank Street est une rue résidentielle de Manhattan à New York, dans le quartier de Greenwich Village.